Bungo puede referirse a:
 Bungo (Angola), comuna y un municipio de la provincia de Uíge, en el nordeste de Angola
 Bungo (manga), serie de manga japonesa con temática de béisbol escrita e ilustrada por Yūji Ninomiya
 Bungo-Ōno, ciudad en la prefectura de Ōita, Japón, localizada en la parte norte de la isla de Kyūshū
 Canal de Bungo, pasaje marino que separa las islas japonesas de Kyūshū y Shikoku
 Provincia de Bungo, vieja provincia de Japón, que ahora es parte de la prefectura de Ōita